Adel kan syfta på:

 Adel – en av börd överordnad samhällsgrupp
 Adel (artist) – en svensk rappare

Geografi
 Adel, Georgia – en stad i Cook County
 Adel, Leeds – en stadsdel i norra Leeds

Se även 
Adele